

Sigle
 Servizio Sanitario Nazionale – il sistema sanitario vigente in Italia dal 1978. 
 Submersible Ship Nuclear – sigla HCS per identificare il sottomarino nucleare d'attacco
 Surface-to-Surface Naval – missile superficie-superficie imbarcato

Codici 
 SSN – codice aeroportuale IATA della base aerea Sinchorni di Seul (Corea del Sud)
 ssn – codice ISO 639-3 della lingua waata